Трое (фильм, 1928) — производство СССР, режиссёр Александр Соловьёв по сценарию Владимира Маяковского;
 Трое (фильм, 1969) — производство СССР, режиссёр Исидор Анненский;
 Трое (фильм, 1984) — производство Италия, режиссёр Пупи Авати;
 Трое (фильм, 1988) — производство СССР, режиссёры Александр Баранов, Бахыт Килибаев;
 Трое (фильм, 1994) — производство США, режиссёр Эндрю Флеминг;
 Трое (сериал, 1998) — производство США, режиссёры Хорхе Монтеси, Ли Боннер и Майкл Кэтлман;
 Трое (сериал, 2011) — производство Великобритания, режиссёры Йен Фитцгиббон, Катрин Морсхэд;
 Трое (фильм, 2012) — производство Индия, режиссёр Айшвария Дхануш.
 Трое (фильм, 2020) — производство Россия, режиссёр Анна Меликян.